Pickwick steht für:

 Pickwick (Musical), englisches Musical aus dem Jahr 1965
 Pickwick (Tee), eine Teemarke
 Percy Pickwick, belgische Comic-Serie
 Pickwick Island, Insel in Antarktika
 Pickwick Lake, Stausee im Lauf des Tennessee River

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pickwick (Minnesota)
 Pickwick (Mississippi)
 Pickwick (Oklahoma)
 Pickwick Park (Indiana)

Siehe auch:
 Pickwick-Syndrom
 Der Pickwick Club, deutsche Kinder-Fernsehserie (1987–1992)
 Die Pickwickier, Roman von Charles Dickens
 Mr. Pickwick, britischer Film aus dem Jahr 1952